Gitane peut faire référence à :

  Gitane, femme du peuple gitan ;
 Gitanes, marque de cigarettes, dont le logo est une gitane ;
 Cycles Gitane, constructeur de motos et de bicyclettes français.

Voir aussi